Bosznia-Hercegovina
Cerovac falu Ravno községben, Hercegovina-Neretva kantonban
Cerovac falu Tešanj községben, Zenica-Doboj kantonban
Cerovac falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Cerovac falu Bizovac községben, Eszék-Baranya megyében
Cerovac falu Gračac községben, Zára megyében
Cerovac falu Jakšić községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Cerovac Barilovićki falu Barilović községben, Károlyváros megyében
Cerovac Vukmanićki falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Donji Cerovac falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Gornji Cerovac falu Szluin községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Cerovac falu Kragujevac községben, a Šumadijai körzetben
Cerovac falu Smederevska Palanka községben, a Podunavlje körzetben
Cerovac falu Šapca községben a Mačva körzetben